Рутилиан (Rutilianus) е име на:

 Публий Мумий Сизена Рутилиан, суфектконсул 146 г.
 Квинт Помпей Сенецио Созий ...Рутилиан..., консул 169 г.
 Луций Юлий Месала Рутилиан, суфектконсул 192 г.